Эльфволд:

 Эльфволд I (ум. 788) — король Нортумбрии в 779 — 788 годах.
 Эльфволд II (ум. 808) — король Нортумбрии (806—808).